Alvise Corner (1484-1566), scrittore
 Alvise Corner (1517-1584), cardinale
 Alvise Corner (1558-1594), vescovo
 Alvise Corner (1588-1641), politico e diplomatico